Willie Cunningham, calciatore scozzese
Willie Cunningham, calciatore nordirlandese